Вури — фамилия
носители:
 Вури, Амаду (; 1898—1977) — теоретик педагогики и политик Сьерра-Леоне.
 Вури, Али Даусы (; 1910—?) — экономист, педагог, президент Футбольной ассоциации Сьерра-Леоне.
 Вури, Рашин (; род. в 1972) — сьерра-леонский футболист.
 Вури (департамент) — департамент в Прибрежном регионе Камеруна.
 Вури (река) — река  в Камеруне, протекает по территории Юго-Западного и Прибрежного регионов страны, впадает в Биафрский залив.
 Вури (мост) — мост через одноимённую реку, соединяет города Дуала и Бонабери.
 Вури (эстуарий) — эстуарий, образуемый одноимённой рекой при впадении в Биафрский залив.
 Вири Бридж — крупный порт в Камеруне.